Лютвиц — фамилия. Известные носители:

 Лютвиц, Вальтер фон (1859—1942) — немецкий генерал, участник в Капповского путча.
 Лютвиц, Смило фон (1895—1975) — немецкий генерал танковых войск.
 Лютвиц, Хайнрих фон (1896—1969) — немецкий генерал танковых войск.